Den Namen Kiknadse (, auch Kiknadze) tragen

 Ansor Kiknadse (1934–1977), sowjetischer Judoka
 Reso Kiknadze (* 1960), georgischer Komponist und Saxophonist
 Giorgi Kiknadse  (* 1976), georgischer Fußballspieler
 Giorgi Kiknadze (* 1982), deutscher Jazzmusiker